Arrival (álbum de ABBA)
 "Arrival" (canção), gravada por ABBA
 Arrival (filme), ficção científica com Amy Adams e Forrest Whitaker
 The Arrival, ficção científica com Charlie Sheen e Lindsay Crouse
 "The Arrival" (Fringe), episódio da série